Енді Блек () — англомовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Енді Блек (1917—1989) — шотландський футболіст
 Енді Блек (1965) — північноірландський гравець у покер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок